Bobcat Hills bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobcat Hills (Kalifornien)
 Bobcat Hills (Texas)

Siehe auch:
 Bobcat Hill